Le tournoi d'Umag est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 20 au .

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Espagnol Pablo Andújar. Celui-ci est remplacé par Damir Džumhur.
 L'Autrichien Dominic Thiem s'impose en finale du simple face au portugais João Sousa 6-4, 6-1. Il s'agit du deuxième titre de sa carrière, tous deux acquis en 2015.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Umag
Sport en Croatie en 2015
Tennis en juillet  2015